St. Wilhelm steht für:

 Wilhelm von Aquitanien, ein Heiliger der katholischen Kirche
 St. Wilhelm (Oberried), ein Ortsteil der Gemeinde Oberried im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:

 Wilhelm
 Wilhelmskirche, nach Wilhelm von Aquitanien benannte Kirchen, evangelisch-lutherische Kirchen auch nach Herrschern mit dem Namen Wilhelm